«Сандецья» Новы-Сонч () — польский футбольный клуб, выступающий в Первой лиге.

История 
Клуб основан в 1910 году. Инициатором создания стал руководитель гимнастического товарищесива «Сокул» Адам Беда, а первым президентом — Юзеф Дамсе. Слово «Сандецья» происходит от латинского варианта названия города.

1 мая 1970 года произошло открытие нынешней арены команды. На новом поле был проведён матч между молодёжными сборными Польши и Венгрии. Около десяти тысяч болельщиков наблюдали за встречей, которая завершилась победой гостей со счётом 3:2 (один из мячей забил Казимеж Кмецик). До 1998 года объект носил название 25-летия ПНР, в 2001 году переименован в честь отца Владислава Августынка (1915—1997).

К празднованиям столетнего юбилея клуба его руководство планировало приурочить выход в Первую лигу. Цель была достигнута, причём повышение было оформлено только в последнем туре. В выездном матче футболисты «Сандецьи» победили коллег из Пётркув-Трыбунальскую «Конкордию». Счёт решающей игры — 3:5. thumb|200px|Стадион в Новы Сонч

История выступлений

Состав

Тренеры

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Информация о клубе на 90minut.pl  

Футбольные клубы Польши
Футбольные клубы, основанные в 1910 году
Новы-Сонч
Спорт в Малопольском воеводстве